Filler kan betekenen:
 Filler (beton), een poeder om beton te verstevigen
 Filler (muziek), een pauzemuziekje
 Filler (media), een tussenaflevering van een televisieserie
 Filler (huid), materiaal om huidplooien en rimpels mee te vullen
 Filler (internet), achtergrond van een webpagina
 Filler (film), een pauzefilmpje
 Filler (game), een computergame van Orange
 Fillér, 1/100 van een hongaarse forint
 Filler (militair), een nieuw opgeleide rekruut die positie inneemt van afgezwaaide oude lichting